A Management by Jesus, vagy Management by Jesus Klub (rövidítve: MbJ) Kiss Ulrich SJ jezsuita szerzetes, közgazdász, korábbi menedzser által alapított vezetői szeminárium és vállalkozói közösség.

Tevékenysége 
Kiss Ulrich SJ felfogása szerint Jézus „a világ bizonyítottan legsikeresebb menedzsere”, akitől érdemes és lehet tanulni a vezetés terén is. Az MbJ célja a katolikus egyház, illetve a jezsuita lelkiség tanítását és hagyományát a vezetői képességek fejlesztésének szolgálatába állítani. Ez elkötelezettséget jelent a katolikus egyház társadalmi tanítása bibliai gyökereinek tanulmányozására, népszerűsítésére és széleskörű megismertetésére. 

Az MbJ a következetes hálózatépítés céljából vezetői szemináriumokat, tréningeket,  lelkigyakorlatokat, szakmai műhelyeket és eszmecseréket szervez. Mindemellett bemutatkozó jellegű üzleti reggeliket (MbJ Villásreggeli), kóstolókat, próbanapokat, alumnitalálkozókat és szimpóziumokat tart.

Története 
Kiss Ulrich SJ először 2004-ben tartott jezsuita lelkigyakorlatot menedzsereknek Kolozsváron, ez az alkalom jelölhető meg kezdőpontként a MbJ vezetői szemináriumok elindulásában. Ezután fokozatosan alakult ki a szemináriumok és lelkigyakorlatok rendszere, A közösség 2020-ban már a 74. szemináriumon is túl volt. 2016 óta évente egyszer rendezik meg az MbJ-szimpóziumokat, melyeken egy, a vállalkozói világban meghatározó témát járnak körül.

Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban 
Az MbJ-szemináriumokon kifejlesztett kéziratos munkakönyve alapján írta Kiss Ulrich SJ Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban című könyvét, amely 2017-ben jelent meg a Jezsuita Kiadó gondozásában.

Források 

Jezsuiták